Neutralisation (von lateinisch ne-utrum „keines von beiden“) steht für:

 Neutralisation (Chemie), Ausgleich von Säuren und Laugen mit gleichen Äquivalenten
 Neutralisation (Phonologie), Aufhebung eines kontrastiven Merkmals durch einen phonologischen Prozess
 Neutralisation, in der Immunologie die Eliminierung der biologischen Effekte von Krankheitserregern, siehe Neutralisierender Antikörper

 Neutralisierung steht für:
 Neutralisierung (Kriminologie), Strategien zur Überwindung innerer Hemmungen gegenüber der Begehung von Straftaten
 Neutralisierung in Schrift und Sprache zur Vermeidung geschlechtlicher Bezüge, siehe Geschlechtergerechte Sprache #Neutralisierung

 Neutralismus steht für:
 Neutralismus (Internationale Politik), Nationalneutralismus: prinzipielle Bündnislosigkeit eines Staates
 methodischer Neutralismus, vom Wissenschaftsphilosophen Rudolf Carnap vertretene Position

Siehe auch:

 Neutral (Begriffsklärung)